Typ 3 (auch Type 3 oder Typ III) steht für
 Sietas Typ 3, Küstenmotorschiffstyp der Sietas-Werft
 Typ-III-Von-Neumann-Algebra, eine Klasse von Von-Neumann-Algebren
 Typ-III-Reaktion, ein Typ einer Immunreaktion
 IEC Typ 3 Ladestecker für Elektrofahrzeuge
 LPG Typ III, Produktionsform der LPG (DDR)
 Peugeot Typ 3, ein früher Autotyp von Peugeot (1891 bis 1894)
 Schweres Maschinengewehr Typ 3, eine Waffe des Kaiserlich Japanischen Heeres und der Kaiserlich Japanischen Marine
 Typ 3 Chi-Nu, ein Panzer des Kaiserlich Japanischen Heeres
 Typ 3 Ho-Ni III, ein Panzer des Kaiserlich Japanischen Heeres
 Typ 3 Ka-Chi, ein Amphibienpanzer der Kaiserlich Japanischen Marine
 75-mm-Kampfwagenkanone Typ 3, eine Kanone für den Typ-3-Chi-Nu-Panzer des Kaiserlich Japanischen Heeres
 12-cm-Küstengeschütz Typ 3, ein Geschütz des Kaiserlich Japanischen Heeres
 14-cm/50-Schiffsgeschütz Typ 3, ein Geschütz der Kaiserlich Japanischen Marine
 Typ-3-Mörser, die Bezeichnung der Kaiserlich Japanischen Marine für den Typ 97 81-mm-Infanterie-Mörser
 Typ 3, eines der PostScript-Fontformate
 VW Typ 3, für die ersten Limousinen und Kombis von Volkswagen